Puchar Świata w skokach narciarskich w Ljubnie – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzane w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich. Rozegrane po raz pierwszy podczas debiutanckiego sezonu 2011/2012. Wówczas dwukrotnie zwyciężyła Sarah Hendrickson. Areną zmagań w Ljubnie jest skocznia Logarska dolina.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Ljubnie

Statystyki

Najwięcej razy na podium

Najwięcej razy na podium według państw

Zobacz też 
 Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich
 Logarska dolina

!